Памятник советским солдатам в Миколине () — памятник в честь воинов Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера севернее города Ополе близ деревни Миколин. Установлен в августе-октябре 1945 года.

Надписи 
На передней (северной) стене колонны памятника находится надпись:

Сзади памятника (с юга), находится надпись:

На боковой (восточной) стене памятника находится небольшая табличка с надписью:

Реставрация 
Памятник серьёзно пострадал от времени и вандалов, на нём были нанесены краской антироссийские надписи, большинство металлических элементов, установленных когда-то на памятнике, были украдены.

в 2015—2017 гг. по инициативе общества «Курск» волонтерами был проведен ремонт памятника. Торжественное открытие состоялось 22 июня 2017 года при участии консула Российской Федерации в Польше, местных властей и ветеранов.

Памятник попал в список монументов Красной армии, рекомендованных к демонтажу в 2018 году.

Примечания 

Советским солдатам
Появились в 1945 году в Польше